В Албания към 2017 г. освен централната банка на страната има лицензирани и оперират общо 16 търговски (комерсиални) банки, в т.ч. и една българска.

Централна банка

Търговски банки

Източници